Rząśnia peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź
 Rząśnia, une gmina rurale du powiat de Pajęczno
 Rząśnia, un village et siège de la gmina ci-dessus